Amtsgericht Treptow bezeichnete die beiden folgenden Gerichte:

 Amtsgericht Treptow an der Rega, ehemaliges Gericht in Treptow an der Rega (Pommern)
 das ehemalige Amtsgericht Altentreptow in Altentreptow (Vorpommern) hieß bis 1939 Amtsgericht Treptow an der Tollense
 1945 entstand kurz das Bezirksgericht bzw. Amtsgericht Treptow im Berliner Bezirk Treptow, siehe Gerichtsorganisation in Berlin